Municipio de Geneseo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Geneseo (condado de Roberts, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Roberts.
 Municipio de Geneseo (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Geneseo (condado de Cerro Gordo, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cerro Gordo.
 Municipio de Geneseo (condado de Tama, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Tama.